Наследницата може да се отнася за:

 Наследницата, американски игрален филм от 1949 година на режисьора Уилям Уайлър.
 Наследницата, български игрален филм от 1984 година на режисьора Иван Андонов.
 Наследницата, българска книга.